Dienel ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Dienel (* 1965), Professorin, ehemalige Staatssekretärin in Sachsen-Anhalt
 Hans-Liudger Dienel (auch Lutter Dienel; * 1961), deutscher Historiker
 Otto Dienel (1839–1905), deutscher Organist und Komponist
 Peter Dienel (1923–2006), deutscher Theologe und Soziologe
 Thomas Dienel (* 1961), deutscher rechter Aktivist

Siehe auch:
 Thienel
 Dienelt